Амурская экспедиция 1849—1855
 Амурская экспедиция 1910—1911